

Cinema
Bad Habits – cortometraggio del 2005 diretto da Jason Ramp
Bad Habits – cortometraggio del 2006 diretto da David Accampo, Jeremy Rogers
Bad Habits – film del 2009 diretto da Dominic Deacon

Musica
Bad Habits – album di Colin James del 1995
Bad Habits – singolo di Maxwell del 2009
Bad Habits – album degli Every Avenue del 2011
Bad Habits – singolo dei The Last Shadow Puppets del 2016
Bad Habits – album di Nav del 2019
Bad Habits – singolo di Ed Sheeran del 2021